Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1952 () проводился в городе Виннипег (провинция Манитоба) c 3 по 8 марта 1952 года. Турнир проводился в 23-й раз. В провинции Манитоба чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Виннипег — во 2-й раз.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (в 13-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Billy Walsh, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Arthur Simpson), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Ralph Clark).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1952
Спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 1952 году
Март 1952 года